Бошняко́во — село (в 1947—2004 — посёлок городского типа) в Углегорском районе (городском округе) Сахалинской области России. Административный центр Бошняковского сельского округа Углегорского района (бывшего Бошняковского сельского поселения упразднённого Углегорского муниципального района).

Село расположено в 80 км к северу от Углегорска, на берегу Татарского пролива.

До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось . После передачи Южного Сахалина СССР посёлок 15 октября 1947 года переименован в честь Николая Константиновича Бошняка.

В посёлке ведется добыча угля ("Бошняковский угольный разрез"), действует рейдовый морской порт. Ранее действовала узкоколейная железная дорога.

В Бошняково работала уникальная телекомпания, созданная и обслуживаемая одним человеком.

Население 

По переписи 2002 года население — 1584 человека (783 мужчины, 801 женщина).

Примечания

Ссылки 
 Узкоколейная железная дорога в Бошняково на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Сахалинская глубинка. Бошняково на сайте Sakhalin.info

Населённые пункты Углегорского муниципального района
Бывшие посёлки городского типа Сахалинской области